Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Gwin:

  - torpediniera varata nel 1897 e radiata nel 1914
  - cacciatorpediniere della classe Caldwell, varato nel 1917 e radiato nel 1922
  - cacciatorpediniere della classe Gleaves, varato nel 1940 e affondato in combattimento nel 1943
  - cacciatorpediniere della classe Robert H. Smith, varato nel 1944, ceduto alla Turchia nel 1971 e rinominato TCG Muavenet, radiato nel 1992